вехи — многозначное существительное (омоним).
 
 ве́хи — множественное число от сущ. вех (вёх) (вёх ядовитый, цикута (), род растений семейства зонтичных).
 ве́хи —  множественное число от сущ. ве́ха (вертикально воткнутая жердь, знак для обозначения точки на местности, предупреждения об опасности или указывающий путь).
 «Ве́хи» —  множественное число от сущ. ве́ха, употребляемое только во множественном числе, имя собственное. В том числе:
 «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» — изданный в Москве в 1909 г. сборник трудов группы публицистов и философов.
 «Вехи» (http://www.vehi.net) — русская религиозно-философская онлайн-библиотека.

См. также 
 Веха
 Смена вех